Szpieg, który mnie kochał – powieść Iana Fleminga
 Szpieg, który mnie kochał – film z 1977 roku